22-й национальный чемпионат Казахстана по футболу , в котором приняли участие 12 клубов. Турнир проводился с 9 марта по 2 ноября 2013 года.

Этот сезон должен был стать переходным и впервые в истории чемпионатов Казахстана пройти по системе «весна-осень-весна».

Но на заседании исполнительного комитета ФФК данное решение было отложено до 2014 года (в связи с неготовностью инфраструктуры), а затем и до 2015 года.

Чемпионский титул защищал «Шахтёр» (Караганда). В итоге золотые медали в 5-й раз завоевал «Актобе» (Актобе). Серебряные медали получила «Астана» (Астана), бронзовые — «Кайрат» (Алма-Ата).

По итогам сезона Премьер-лигу покинули «Акжайык» (Уральск) и «Восток» (Усть-Каменогорск). Вместо них в следующем сезоне будут участвовать «Кайсар» (Кызылорда) и «Спартак» (Семей) из Первой лиги-2013.

Регламент

2 этапа 
Чемпионат проводился в 2 этапа.

На первом этапе клубы сыграли традиционный двухкруговой турнир из 22 туров (каждая команда провела по 2 матча — по одному дома и в гостях).

На втором этапе клубы разделились на 2 группы. Первые 6 команд по итогам первого этапа сыграли между собой в 2 круга, разыграв места с 1-го по 6-е.

Остальные 6 клубов также сыграли между собой в 2 круга, разыграв места с 7-го по 12-е.

При этом очки, набранные командами на первом этапе, сохранялись. После формирования групп, очки, набранные каждым клубом на первом этапе, делились пополам.

В случае, если команда набирала нечётное количество очков, округление производилось в большую сторону до целого числа.

Участие лучших команд в еврокубках 
По состоянию на начало чемпионата квота Казахстана на участие в еврокубках была следующей:

Эти позиции не окончательные. Они могут меняться по итогам розыгрыша Кубка Казахстана-2013, а также в зависимости от того, какие команды и из каких стран выиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы-2013/14. Итоговое распределение мест в еврокубках см. ниже.

Участники чемпионата 
 Состав участников чемпионата определяется Исполкомом.
 Количественный состав чемпионата — 12 клубов.
 Команда, занявшая по итогам чемпионата 12-е место, в сезоне-2014 будет выступать в Первой лиге. В чемпионате её заменит клуб, занявший 1-е место в Первой лиге.
Команда, которая займёт 11-е место, сыграет переходный матч со вторым клубом Первой лиги.

В случае, если 1 из команд Премьер-лиги исключается из состава участников чемпионата, переходный матч играет клуб, занявший 12-е место (только если 12-е место занимает не исключённая команда).
 Клубы, завоевавшие право по итогам сезона выступать в чемпионате и отказавшиеся от данного права, могут быть заменены другими командами по решению Исполкома.

Определение мест в случае равенства очков 
В соответствии с регламентом чемпионата, в случае равенства очков у двух и более команд, места клубов в турнирной таблице во время проведения чемпионата определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

В случае равенства очков у двух и более команд, места клубов (кроме первого места) в итоговой таблице определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Результаты очных встреч (очки, победы, разность мячей, голы, голы на чужом поле);
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой таблице определяются жребием.

В случае равенства очков в итоговой таблице чемпионата у двух команд, набравших их наибольшее количество, чемпион определяется в дополнительном матче между этими командами.

В случае равенства очков более чем у двух клубов, чемпион определяется по стандартным критериям в турнирной таблице, указанным выше, за исключением жребия.

При абсолютном равенстве всех этих показателей чемпион определяется в дополнительном турнире данных команд.

Требования к составам команд 
 Для участия в чемпионате каждая команда вправе заявить до 25 футболистов независимо от возраста.
 Каждая клуб вправе заявить не более 7 легионеров, а на поле может быть не более 5 из них.
 Легионер не должен быть старше 1983 года рождения.
Примечание: Настоящее требование не распространяется на легионеров, которые принимали участие в официальных матчах в составе своих национальных сборных команд в последнем отборочном цикле/финальном турнире чемпионатов мира и/или соответствующих Конфедераций.

Также требование не распространяется на легионеров, имеющих действующий трудовой договор, срок действия которого включает в себя участие в чемпионате или Первой лиге сезона 2012 года.
 На протяжении всего матча чемпионата в составе команды на поле должен находиться как минимум один игрок в возрасте не старше 1992 года рождения, являющегося гражданином Республики Казахстан.

Периоды регистрации игроков 
Регистрационные периоды, то есть сроки, в которые разрешается переход игроков из команды в команду и заявка новых игроков, установлены следующим образом:
 с 14 января по 30 марта 2013 года;
 с 10 июня по 7 июля 2013 года.

Молодёжный турнир 
Параллельно с основным чемпионатом проводится турнир молодёжных команд. Каждый клуб-участник чемпионата выставляет молодёжную команду, состоящую из игроков не старше 1992 года рождения.

Матчи молодёжных команд проводятся, как правило, накануне матчей взрослых команд или в тот же день перед матчем взрослых команд.

Участники

Изменения 
По итогам сезона-2013 Премьер-лигу покинули:
 «Сункар» (Каскелен) — 13-е место (23 очка)
 «Окжетпес» (Кокшетау) — 14-е место (11 очков)
 «Кайсар» (Кызылорда) — исключение из состава Премьер-Лиги

Из Первой лиги квалифицировался:
 «Восток» (Усть-Каменогорск) — 2-е место (57 очков)
Победитель первой лиги «Иле-Саулет» (Отеген-Батыр) по финансовым причинам отказался от участия в Премьер-лиге.

Стадионы

География соревнования

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Итоговые таблицы

Первый этап 

 * С «Жетысу» снято 3 очка за невыполнение решений Палаты по разрешению споров.
 ** С «Акжайыка» снято 6 очков за невыполнение решений Палаты по разрешению споров.

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Распределение мест по турам

Результаты матчей 

 Курсивом выделен технический результат

Второй этап 
Второй этап начался 17 августа 2013 года матчем «Астана» — «Шахтёр».

Турнир за 1-6-е места 

 * С «Иртыша» снято 3 очка за невыполнение решений Палаты по разрешению споров.
 ** Победитель Кубка Казахстана-2013.
 *** В скобках указано количество очков, без деления пополам.

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Распределение мест по турам

Результаты матчей

Турнир за 7-12-е места 

 * С «Жетысу» снято 3 очка за невыполнение решений Палаты по разрешению споров.
 ** С «Акжайыка» снято 6 очков за невыполнение решений Палаты по разрешению споров.
 *** В скобках указано количество очков, без деления пополам.

Распределение мест по турам

Результаты матчей

Переходный матч

Статистика сезона

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Ассистенты 

ГП — голевые передачи.

Гол+пас 

Г+П — Гол+Пас.

Вратари 

ГП — всего пропущено голов, М — количество матчей, М0 — Матчей на ноль, ЗИ — пропущено голов за игру.

Рекорды в чемпионате

Голы 
 Самая крупная победа хозяев (+4):
 09/03/2013 «Тобол» 5:1 «Астана»
 18/03/2013 «Акжайык» 4:0 «Атырау»
 29/06/2013 «Жетысу» 5:1 «Акжайык»
 03/08/2013 «Шахтёр» 4:0 «Акжайык»
 01/09/2013 «Ордабасы» 4:0 «Шахтёр»
 01/09/2013 «Иртыш» 4:0 «Актобе»
 19/10/2013 «Актобе» 4:0 «Шахтёр»
 Самая крупная победа гостей (+4):
 30/08/2013 «Восток» 0:4 «Тобол»
 Наибольшее количество голов в одном матче, забитых одной командой (5):
 09/03/2013 «Тобол» 5:1 «Астана»
 29/06/2013 «Жетысу» 5:1 «Акжайык»
 Наибольшее число голов в одном матче (6):
 09/03/2013 «Тобол» 5:1 «Астана»
 09/03/2013 «Кайрат» 3:3 «Жетысу»
 14/04/2013 «Кайрат» 4:2 «Тобол»
 28/04/2013 «Ордабасы» 4:2 «Акжайык»
 29/06/2013 «Жетысу» 5:1 «Акжайык»
 14/09/2013 «Астана» 4:2 «Иртыш»
 22/09/2013 «Кайрат» 3:3 «Шахтёр»

Посещаемость 
 Наибольшее количество зрителей (14 000):
 19/10/2013 «Кайрат» 0:0 «Ордабасы»
 Наименьшее количество зрителей (200):
 15/03/2013 «Жетысу» 0:0 «Ордабасы»

Лучшие футболисты

Футболист месяца

Игрок года по версии sports.kz 
 Андрей Финонченко («Шахтёр») получил награду лучшему игроку года по версии тренеров и футболистов.

Список «33 лучших» 
ПФЛ огласила список 33 лучших футболистов чемпионата Казахстана-2013. В тройку лучших футболистов на каждой позиции вошли:

Вратари
 1. Андрей Сидельников («Актобе»); 2. Александр Мокин («Шахтёр»); 3.  Ненад Эрич («Астана»).

Защитники
 Правые: 1. Пётр Бадло («Актобе»); 2.  Александр Симчевич («Шахтёр»); 3. Абзал Бейсебеков («Астана»).
 Правые центральные: 1.  Никола Василевич («Шахтёр»); 2. Алексей Мулдаров («Актобе»); 3.  Зелао («Астана»).
 Левые центральные: 1.  Алдин Джидич («Шахтёр»); 2. Виктор Дмитренко («Астана»); 3. Марк Гурман («Кайрат»).
 Левые: 1. Дмитрий Шомко («Иртыш»); 2. Андрей Порываев («Шахтёр»); 3. Виталий Волков («Тобол»).

Полузащитники
 Правые: 1.  Фокси Кетевоама («Астана»); 2.  Огнен Красич («Тобол»); 3. Азат Нургалиев («Ордабасы»).
 Центральные: 1. Юрий Логвиненко («Актобе»); 2. Кайрат Нурдаулетов («Астана»); 3. Анатолий Богданов («Тобол»).
 Атакующие центральные: 1.  Рохер Каньяс («Шахтёр»); 2.  Тимур Кападзе («Актобе»); 3. Нурбол Жумаскалиев («Тобол»).
 Левые: 1. Марат Хайруллин («Актобе»); 2.  Геворг Казарян («Шахтёр»); 3. Игорь Юрин («Иртыш»).

Нападающие
 Правые: 1. Андрей Финонченко («Шахтёр»); 2.  Момоду Сисей («Кайрат»); 3.  Александр Гейнрих («Актобе»).
 Левые: 1. Сергей Хижниченко («Шахтёр»); 2.  Эдин Юнузович («Жетысу» и «Ордабасы»); 3.  Игорь Зенькович («Акжайык» и «Шахтёр»).

Победители номинации 
 Лучший вратарь: Андрей Сидельников («Актобе»)
 Лучший защитник:  Никола Василевич («Шахтёр»)
 Лучший полузащитник:  Рохер Каньяс («Шахтёр»)
 Лучший нападающий: Андрей Финонченко («Шахтёр»)
 Лучший легионер:  Тимур Кападзе («Актобе»)
 Лучший казахстанский футболист: Андрей Финонченко («Шахтёр»)
 Лучший молодой игрок: Абзал Бейсебеков («Астана»)
 Открытие сезона: Стас Покатилов («Шахтёр»)
 Лучший футболист: Андрей Финонченко («Шахтёр»)
 Лучший тренер:  Виктор Кумыков («Шахтёр»)

Итоговые таблицы турниров молодёжных команд

Первый этап (Турнир дублирующих составов)

Второй этап (Кубок ПФЛ)

Группа 1

Группа 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Регламент Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-Лиги на 2013 год
 Страница Первой лиги на сайте ПФЛ

2013
Казахстан